Села:
 Чернеччина — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Чернеччина — Сумська область, Краснопільський район
 Чернеччина — Сумська область, Охтирський район